УЕФА Лига шампиона 1997/98. је 43. сезона одржавања овог најважнијег клупског такмичења УЕФА савеза, а 6. сезона од реорганизације овог такмичења и промене назива у УЕФА Лига шампиона. 

Финале је одиграно 20. маја 1998. на Амстердам арени у Амстердаму, где је Реал Мадрид са 1:0 победио Јувентус, који је играо своје треће финале заредом, и тако освојио укупно седми трофеј Купа шампиона (последњи пут 1966). Освајач Лиге шампиона из претходне сезоне, Борусија Дортмунд, је испала у полуфиналу, где је у двомечу поражена од Реал Мадрида.

Ово је била прва сезона у којој је било шест група, за разлику од претходних сезона кад је било четири. Тако да су пролаз у четвртфинале поред победника група обезбеђивала само два најбоља другопласирана тима. Ово је такође била прва сезона које ја имала два кола квалификација уместо само једног. Након три године играња у УЕФА купу, прваци из слабије рангираних држава су се вратили у Лигу шампиона, док су по први пут у такмичење ушли и вицепрваци најбоље рангираних држава.

Квалификације

Прво коло квалификација 
Прве утакмице су одигране 23. јула, а реванши 30. јула 1997. 

|}

Друго коло квалификација 
Прве утакмице су одигране 13. августа, а реванши 27. августа 1997. Поражени из другог кола квалификација су такмичење настављали у првом колу УЕФА купа.

|}

Такмичење по групама 
Такмичење по групама је играно од 17. септембра до 10. децембра 1997.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Рангирање другопласираних екипа

Четвртфинале 
Прве утакмице су одигране 4. марта, а реванши 18. марта 1998.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су одигране 1. априла, а реванши 15. априла 1998.

|}

Финале

Најбољи стрелци 
Не укључује квалификационе мечеве.

Види још 
 Куп победника купова у фудбалу 1997/98.
 УЕФА куп 1997/98.

Референце и објашњења

Спољашње везе 
 Сезона 1997/98. на сајту УЕФА
 Резултати Купа шампиона
 Спортска историја 1997/98.

Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Сезона 1997/98. у УЕФА такмичењима